

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Adamka – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Adamka – część wsi Łęg Starościński w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówek, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy